Агилизавр (, букв. «Проворный ящер») — род птицетазовых динозавров из группы Neornithischia, живших в среднем юрском периоде (около 171,6—167,7 миллионов лет назад), на территории нынешней Азии. Окаменелости были найдены в провинции Сычуань в Китае. Впервые описан палеонтологом Пенгом в 1990 году. Представлен одним видом — Agilisaurus louderbacki, названным в честь доктора Джорджа Лаудербека, американского геолога и первого, кто узнал окаменелости динозавров из китайской провинции Сычуань в 1915 году.

История изучения 
Род и типовые виды были названы китайским палеонтологом Пэн Гуанчжоу в 1990 году, затем более подробно описанная Пэн в 1992 году. Науке известен один полный скелет A. louderbacki, один из самых полных мелких орнитишианских скелетов, когда-либо найденных. Лишь несколько частей его левой передней и задней конечностей отсутствуют, и их можно восстановить по аналогам с правой стороны. Этот скелет был фактически обнаружен во время строительства музея динозавров Цзыгун, в котором он сейчас находится. В этом музее представлены многие динозавры, найденные в знаменитом карьере Дашанпу за пределами города Цзыгун, в китайской провинции Сычуань, в том числе агилизавр. В этом карьере сохранились отложения из нижней свиты Шаксиамяо, которая простирается от батонской до келловейской стадий периода средней юры или примерно от 168 до 161 миллиона лет назад.

Систематика 
Кладограмма на основе матрицы данных Butler et al., 2008 в версии Godefroit et al., 2014:

Примечания

Ссылки 
 Классификация ископаемых The Paleobiology Database на www.paleodb.org 

Птицетазовые
Фоссилии, описанные в 1990 году
Динозавры юрского периода
Динозавры Азии